FTL může znamenat:

 ve fyzice
 Nadsvětelná rychlost ()
 Tlaková síla 

 ostatní
 FTL – First Transport Lines – autobusový dopravce se sídlem v Prostějově, dřívější ČSAD Prostějov
 Flash Translation Layer – softwarová emulace blokového zařízení pro flash paměti (pro Memory Technology Device)
 Faster Than Light – počítačová indie hra

Zkratky